Александр Владимирович Архангельский (род. 1938, Москва) — советский и российский математик и педагог.

В 1959 году окончил механико-математический факультет МГУ, через два году там же начал работать. В 1966 году получил степень доктора физико-математических наук, в 1970 году стал профессором. В 1971 году получил премию Ленинского комсомола за цикл работ по теории топологических пространств.

Ему принадлежат более 200 опубликованных работ в различных разделах общей топологии. Особо важные работы сделаны в теории метризуемости и теории обобщённых метрических пространств, кардинальных функций, топологических пространств функций и других топологических групп и специальных классов топологических отображений. Он ввёл ряд новых понятий в общей топологии, а его именем было названо несколько теорем.

В 1990 году переехал в Соединенные Штаты Америки. В 1993 году был принят в университет Огайо, где проработал до 2011 года.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Общероссийский математический портал
 Профиль на сайте Летопись Московского университета

Преподаватели механико-математического факультета МГУ